

Пшисетниця — село в гміні Старий Сонч Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Пересітниця (Пшисетниця) — село в гміні Березів Березівського повіту Підкарпатського воєводства